Вирениус — фамилия.

Известные носители: 

 Вирениус, Александр Самойлович (1832—1910) — русский врач-гигиенист. 
 Вирениус, Андрей Андреевич (1850—1919) — русский и финский мореплаватель, вице-адмирал русского флота.